Avenue de la Division-Leclerc à Antony ;
 Avenue de la Division-Leclerc à Bobigny ;
 Avenue de la Division-Leclerc à Châtillon dans les Hauts-de-Seine ;
 Avenue de la Division-Leclerc au Bourget ;
 Avenue de la Division-Leclerc à Châtenay-Malabry ;
 Avenue de la Division-Leclerc à Puteaux ;
 Avenue de la Division-Leclerc à Sèvres ;